Le championnat de France amateur de football désigne plusieurs compétitions de football organisées en France par la Fédération française de football :
 Un premier championnat, organisé de 1927 à 1929, qui rassemblait en fin de saisons les champions des Ligues. Il s'agit du premier championnat de France organisé par la FFF, avant la mise en place du professionnalisme en 1932. Devant le peu de succès rencontré, seules trois éditions sont jouées.
 Un deuxième championnat, organisé de 1935 à 1971, appelé challenge Jules-Rimet, disputé selon plusieurs formules selon les saisons. Il est créé trois ans après la création du championnat de France professionnel en 1932, dans le but de décerner également un titre de champion de France aux clubs amateurs. Le championnat s'arrête avec la réunification des pyramides des clubs professionnels et amateurs.
 Un troisième championnat (CFA), qui correspond au nom du quatrième niveau du football français entre 1993 et 2017. Contrairement à son nom et aux deux précédents championnats, il ne décerne pas le titre de champion de France amateur. Il a aujourd'hui reprit sa dénomination antérieure: National 2.

Championnat de France de football